Helong (China), een stad in China
 Helong (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië